Yerkes peut désigner :
 Charles Tyson Yerkes, un financier américain ;
 L'Observatoire Yerkes, un observatoire astronomique financé par Charles Yerkes ;
 La classification spectrale de Yerkes, une classification stellaire réalisée à l'Observatoire Yerkes ;
 Yerkes, un cratère lunaire ;
 Robert Yerkes, un éthologiste, psychologue et un primatologue américain ;
 , astéroïde.

Homonymie de patronyme